Vates puede referirse a:
Plural de vate; 
Vates, género de insectos de la familia Mantidae; o
Chiruromys vates especie de roedor de la familia Muridae.